Змагання з плавання на 200 метрів брасом серед чоловіків на Олімпіаді 2016 року відбулися 9 і 10 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час нинішніх змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

200 метрів брасом (чоловіки)